Vadim – nome proprio di persona russo maschile
Christian Vadim – attore francese
Roger Vadim – regista, sceneggiatore, attore e produttore cinematografico francese
Vadim (Вадим) – film del 1910 diretto da Pёtr Čardynin